Фалько — фамилия, творческий псевдоним.

Известные носители:
 Фалько (1957—1998, наст. имя: Йоханн Хёлцель) — австрийский рок-поп-музыкант и певец.
 Фалько, Бенедетто ди — итальянский писатель первой половины XVI в.
 Фалько, Григорий Алексеевич (род. 1987) — российский пловец.
 Фалько, Микеле (1688 — после 1732) — итальянский композитор.
 Фалько, Робер (1882—1960) — французский юрист.
 Фалько, Сергей Григорьевич (род. 1956) — доктор экономических наук, профессор.
 Фалько, Эннио (род. 1968) — итальянский спортсмен-стрелок.

См. также 
 Falco (значения)
 Фальке
 Фалко
 Фальк
 Фалк (значения)